Provinz Trujillo (spanisch Provincia de Trujillo) bezeichnet:

 Provinz Trujillo, Provinz in der Region La Libertad in Peru
 Provinz Trujillo (Spanien), historische Provinz (1528–1822) in Spanien
 Provinz Trujillo (Venezuela), historische Provinz (1811–1864) in Venezuela